Maria "Mimi" Christina, hertuginde af Teschen (også Marie Christine; 13. maj 1742–24. juni 1798) var en østrigsk ærkehertuginde, der var den fjerde datter og det femte barn af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan. Hun var storesøster til Marie Antoinette. 

Ærkehertuginde Maria Christina var statholderinde i de Østrigske Nederlande 1781-1793.

Anetavle

Litteratur

Eksterne henvisninger 

Huset Habsburg-Lothringen
Østrigere i 1700-tallet
Personer fra Wien
Ærkehertuginder af Østrig
Statholdere af Sydlige Nederlande